Flasch ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Flasch (1844–1902), deutscher klassischer Archäologe
 Kilian Kaspar Flasch (1831–1891), deutscher römisch-katholischer Bischof
 Kurt Flasch (* 1930), deutscher Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 Flasche (Begriffsklärung)
 Fläsch
 Flash
 Flush